Vladislav G. Bagrov (n. 1 octombrie 1938, Tomsk) este un fizician teoretician din Federația rusă, profesor universitar, șef de catedră la Universitatea din Tomsk, șef al secției de fizică teoretică al institututului de electronică de înaltă precizie al Secției siberiene al Academiei de Științe din Federația rusă, membru al Prezidiului Societății de fizică din Rusia, membrui al conducerii Asociației de gravitație din Rusia, om emerit al științei din Federația rusă.

Biografie 
S-a născut al Tomsk, ca fiu al lui Gavriil Bagrov. A absolvit școala pentru bărbați N. 3 din Tomsk cu medalie de aur. A fost membru ULCT din 1952 până în anul 1964. A absolvt Facultatea de fizică a Universității din Tomsk în anul 1961. În anii 1961-1964 a fost doctorandul profesorului Igor Ternov la catedra de fizică teoretică a Universității din Moscova.
Din 1 octombrie 1964 este asistent, din 11 octombrie 1965- lector superior,  din 14 noiembrie 1966-conferențiar al catedrei de fizică experimentală a Institututului Politehnic din Tomsk.
Din 20 aprilie 1967 și până în anul 1969- cercetător științific superior (doctorand)la catedra de fizică teoretică a Universității din Moscova.
Din 1969 - conferențiar, șef al catedrei de fizică treoretică șe experimentală a Institutului politehnic din Tomsk. 
Din 10 ianuarie 1973-șef al catedrei de fizică generală a Universității din Tomsk.
Din 2 octombrie 1974- șef al catedrei de electrodinamică și teorie a cîmpului a Universității din Tomsk, care a fost creată din ințiativă proprie la Universitatea din Tomsk.
Din 1 decembrie 1970- șef al secției de teorie a Institutului de electronică de înaltă precizie a secției Siberiene a Academiei de Științe din Federația Rusă.
Din 1 octombrie 1978 - șed al laboratorului de electrodinamică a Universitîții din Tomsk.
Din 1 septembrie 1992- șef al catedrei de teorie cuantică a câmpului a Universității din Tomsk. Continuă să lucreze la Institutul de electronică de înaltă precizie a secției Siberiene a Academiei de Științe din Federația Rusă prin cumul.

Activitate științifico-didactică 

 Din inițiativa lui Bagrov în anul 1978 la Universitatea din Tomsk a fost deschisă specializarea "electrodinamica" și catedra nouă de fizică a plasmei. La universitatea din Tomsk a ținut cursurile principale de fizică generală și teoretică: fizica generală, fizica atomică, electrodinamica, mecanica cuantică, fizica matematică, mecanica cuantică relativistă, teoria cuantică a câmpurilor.
A publicat prima lucrare în anul 1965 în domeniul electrodinamicii clasice.  Cercetările principale științifice ale lui Bagrov și a coautorilor săi, sunt axate pe aprofundarea cercetărilor de radiației de sincrotron, studiul proprităților covariante ale spinului particulelor relativiste, care stau la baza calculelor unor procese concrete de interacții ale particulelor elementare în câmpuri externe electromagnetice, de interes pentru fizica și tehnica acceleratoarelor, electrodinamica aplicată, fizica radiației undelor electromagnetice. În domeniul fizicii matematice, Bagrov s-a preocupat împreună cu discipolii de probleme ale separării variabilelor în ecuațiile fundamentale ale teoriei cuantice relativiste în câmpuri externe electromagnetice și gravitaționale de configurații diferite. 
 De asemenea Bagrov a influențat dezvoltarea unor aspecte speciale ale teoriei gravitației la Tomsk, cum ar fi descoperirea unor soluții noi ale ecuațiilor Einstein- Maxwell in baza studiului aprofundat a simetriilor acestor ecuații.
 Bagrov a publicat în colaborare circa 450 de articole științifice în ediții rusești și din străinătate. 
 Este considerat reîntemeietorul școlii din Tomsk de fizică teoretică, după dispariția profesorului Petru Tartakovskii în anul 1940. De asemenea, după moartea profesorilor Isaak Pomeranciuk, Dmitri Ivanenko, Arseni Sokolov, Sergei Kapița și Igor Ternov unii îl considerră liderul școlii din Rusia de radiație sincrotronă. 
 În anul 1985 a fost lector invitat la școala Științifică de fizică "Procese cuantice în câmpuri intense", care s-a ținut la Chișinău

Distincții și premii 
 Premiul Societății din Moscova a naturaliștilor
 Premiul Universității din Tomsk pentru lucrările de electrodinamică
 Membru al Prezidiului Societății de fizică din Rusia
 Membru al conducerii Asociației de gravitație din Rusia
 Om emerit al științei din Federația rusă
 Profesor Soros
 Profesor Emerit al Universității din Tomsk
 Medalia Meritului a Universității din Tomsk

Discipoli 
 P. Bozrikov
 N. Bîzov
 Iu. Volfengaut
 A.S. Vșivțev
 Serghei Gavrilov
 A. Evseievici
 A.G. Karavaev
 Genadie Kopîtov
 A. Meșkov
 Valerii Obuhov
 Sergei Odintsov
 K. Osetrin
 Ravil Rzaev
 N. Suhomlin
 S. Tvorogov
 V. Tliacev
 Aleksandr Șapovalov
 V. Șahmatov
  G. Ekle
 A. Hudomiasov
 A. Sahapov

Despre 
 Centrul de informare bibliografică a Universității din Tomsk
 Despre școala de la Chișinău (1985)

Fotografii 
 Printre participanții școlii de fizică (1985) de la Chișinău- al 4-lea spre stînga de piciorul avionului

Nașteri în 1938
Fizicieni sovietici
Fizicieni ruși
Ruși în viață